Umland steht für:

 Umland, die suburbane Umgebung einer Stadt

Umland ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Umland (* 1967), deutscher Politikwissenschaftler, Publizist und Osteuropa-Experte
 Fritz Umland (1922–1990), deutscher Chemiker und Hochschullehrer